Zagreda est un toponyme qui peut désigner :
Zagreda, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
Zagreda, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.